Майстре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Майстренко Анатолій Львович (* 1946) — член-кореспондент НАН України, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Майстренко Борис Олександрович (1921—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Майстренко Валерій Миколайович (1947) — російський хімік.
 Майстренко Владислав Сергійович (1994) — український лижник, біатлоніст. Майстер спорту України.
 Майстренко Володимир Микитович (1921—1982) — Герой Радянського Союзу.
 Майстренко Іван Васильович (1899—1984) — український публіцист, редактор, учений, громадсько-політичний діяч.
 Майстренко Ігор Анатолійович (1959) — радянський веслувальник.
 Майстренко Михайло Сергійович — рядовий Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Майстренко Надія Анатоліївна — українська співачка, солістка групи «Гарячий Шоколад».
 Майстренко Олександр Федорович (* 1941) — президент товариства української культури в Республіці Молдова.
 Майстренко Олександр Юрійович (8 вересня 1956 — 17 грудня 2011) — український вчений, професор, доктор технічних наук, академік НАН України.
 Майстренко Олексій Сергійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Майстренко Сергій Олексійович (* 1976) — полковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Майстренко Яків Васильович (1903—1987) — український драматург, прозаїк, перекладач. Брат Івана Майстренка.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко